Ivanics György (1656–1723) jezsuita szerzetes és tanár
 Ivanics György (1957–) sebész